Ronda peut faire référence à :

Toponymes

Ronda, ville d'Espagne située en Andalousie.

Ronda, ville américaine située dans le comté de Wilkes dans l'État de Caroline du Nord.

Ronda, municipalité de la province de Cebu.

Autres 
 Ronda, jeu de cartes.
 Ronda, modèle de la marque automobile espagnole Seat.
 Ronda, magazine inflight espagnol.
 Ronda, entreprise suisse.
 La Ronda, revue littéraire italienne (1919 - 1923).